Рафаел Амаја () мексички је глумац, певач и манекен.

Филмографија

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1977.
Мексички глумци
Мексички певачи
Манекени